Алекса́ндр Глазуно́в:
 
 
 Глазунов, Александр Кириллович (род. 1947) — советский и российский театральный художник.
 Глазунов, Александр Константинович (1865—1936) — русский композитор второй половины XIX века.
 Глазунов, Александр Петрович (1921—1986) — Герой Социалистического Труда.